Орлов, Александр Кириллович:
 Орлов, Александр Кириллович (1923—1999) — советский юрист, государственный деятель.
 Орлов, Александр Кириллович (1856—1941) — генерал-лейтенант русской армии.